König-Albert-Denkmal steht für folgende Denkmale:

 König-Albert-Denkmal (Freital) (auch Windbergdenkmal) in Freital
 König-Albert-Denkmal (Meißen) in Meißen
 König-Albert-Denkmal in Dresden, siehe Schloßplatz (Dresden) #König-Albert-Denkmal
 König-Albert-Denkmal in Wermsdorf, siehe Wermsdorf #König Albert Denkmal
 König-Albert-Denkmal in Radeberg, siehe Markt (Radeberg) #König-Albert-Denkmal (1900–1940)
 König-Albert-Denkmal in Aue (Sachsen), siehe Denkmale und Gedenkstätten in Aue